osoby o nazwisku Katzmann:
  (1897–1968), niemiecki polityk (NSDAP)
  (1875–1953), amerykański prokurator
 Fritz Katzmann (1906–1957), zbrodniarz wojenny - SS-Gruppenführer i generał-porucznik Waffen-SS i policji niemieckiej, Dowódca SS i Policji w Dystrykcie Radomskim i w Dystrykcie Galicja, współautor Raportu Katzmanna
  (* ?), niemiecki producent muzyczny
  (1943-2004), a austriackie ekolodzy

Zobacz też 
 
 Katzman